Osoby o tym imieniu i nazwisku:
 Siemion Timoszenko – radziecki reżyser filmowy oraz scenarzysta
 Siemion Timoszenko – radziecki dowódca wojskowy